Гнаденталь () — название населённых пунктов:

Россия 
 Гнаденталь — прежнее название села Пятиугольное в Кулундинском районе Алтайского края.

Украина 
 Гнаденталь — прежнее название села Буда-Бобрица в Емильчинском районе Житомирской области.
 Гнаденталь — до 1945 года название села Благодатное в Черниговском районе Запорожской области.
 Гнаденталь — до 1945 года название села Долиновка в Арцизском районе Одесской области.